Л'Епін () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Л'Епін () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Л'Епін () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи